Великі Вязьоми — селище міського типу в Одинцовському районі Московської області.
 Великі Вязьоми — міське поселення в Одинцовському районі Московської області
 Великі Вязьоми — підмосковний архітектурно-художній ансамбль XVI—XIX століть.
 Великі Вязьоми — річка в Одинцовському міському окрузі Московської області Росії, ліва складова річки Вязьомки.

Див. також 
 Малі Вязьоми